Педедзе — река в Латвии и Эстонии
Педедзе — село в Латвии